11 miejscowości w Polsce: 
 Piotrkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Piotrkowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Piotrkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów 
 Piotrkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Piotrkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice 
 Piotrkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Piotrkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce 
 Piotrkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik 
 Piotrkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin 
 Piotrkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń 
 Piotrkowice – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń 
 Piotrkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek

Zobacz też: Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Piotrkowice (gmina) do 1954